Druga hrvatska rukometna liga za žene je predstavljala treći rang hrvatkog rukometnog prvenstva za žene u sezoni 1993./94. Liga je bila podijeljena u četiri skupine - Istok, Jug, Sjever i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 1.A HRL 1993./94.
 1.B HRL 1993./94.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.

1993-94
ž-2